Данин — фамилия. Известные носители:

 Данин, Даниил Семёнович (1914—2000) — российский и советский прозаик, сценарист, литературный критик, популяризатор науки.
 Данин, Дмитрий Яковлевич (1950—2020) — советский и российский музыкант, певец, композитор.
 Данин, Эзра (1903—1984) — израильский разведчик и дипломат.

Топоним 
 Данин — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР)